Gutta Sternbuch – insegnante polacca di origine ebraica superstite dell'Olocausto
 Recha Sternbuch – attivista svizzera di origine ebraica che prestò soccorso durante l'Olocausto